Příjmení Schelinger má více osobností:

 Jiří Schelinger (1951–1981) – český rockový zpěvák a skladatel
 Milan Schelinger (1952–2023) – český rockový kytarista

Externí odkazy 
 

Německá příjmení